Jakob Ankersen (1990), Deens voetballer
 Peter Ankersen (1990), Deens voetballer